Silver Bullet bezeichnet
 Silver Bullet (Rapper), ein britischer Rapper  
 Silver Bullet (Knott’s Berry Farm), eine Achterbahn in Knott’s Berry Farm 
 Silver Bullet Band, die Begleitband von Bob Seger
 Der Werwolf von Tarker Mills, einen US-amerikanischen Film (Originaltitel Silver Bullet)